Loja, Granada, Španjolska
 Loja (pokrajina), pokrajina u Ekvadoru
 Loja (grad u Ekvadoru), glavni grad istoimene pokrajine
 Loja (krater), krater na Marsu nazvan po gradu u Ekvadoru
 Loja (rod), rod kukaca iz porodice Tettigoniidae